Вілламетт — річка в США, у штаті Орегон
 Вілламетт — метеорит, знайдений у долині річки Вілламетт